Le gouvernement Khaled Bahah I est le gouvernement yéménite formé le  entré en fonction le .

Historique 
Le , le gouvernement obtient la confiance de l'ensemble de la Chambre des députés.

Le gouvernement présente sa démission le .

Composition

Initiale (9 novembre 2014) 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Remaniement du 25 novembre 2014 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Notes et références 

Bahah
2014 au Yémen
2014 en politique